Água Levada (Avanca) — lugar da freguesia de Avanda, concelho de Estarreja
Água Levada (Mangualde) — lugar da freguesia de Espinho, concelho de Mangualde
Água Levada (Mortágua) — lugar da freguesia de Espinho, concelho de Mortágua
Água Levada (São Mamede do Coronado) — lugar de São Mamede do Coronado, concelho da Trofa

Desambiguações de topônimos